Nagari Batu Bajanjang (Tigo Lurah Bajanjang), een plaats in Indonesië
Nagari Batu Bajanjang (Lembang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing